Mosteiro de São Marcos de Coimbra — em Portugal
Convento de São Marcos (Leão) — na Espanha
Museu Nacional de São Marcos — antigo convento em Florença, Itália

Desambiguações de construções